Borini ist der Name von:

 Fabio Borini (* 1991), italienischer Fußballspieler
 Marisa Borini (* 1930), italienische Pianistin und Schauspielerin